Andrew Robertson (portretschilder) (1777-1845), Schots portretschilder, met name miniaturen
 Andrew Robertson (ingenieur) (1883-1977), Brits ingenieur, uitvinder van koolstofstaal
 Andrew Robertson (acteur) (1941), Brits acteur
 Andrew N. Robertson (1974), Brits acteur en ingenieur op het gebied van digitale muziek
 Andrew Robertson (voetballer) (1994), Schots voetballer